Третий сезон оригинального «Миссия невыполнима» изначально выходил в эфир по воскресеньям в 10:00—11:00 вечера на канале CBS с 29 сентября 1968 года по 20 апреля 1969 года.

В ролях

Серии 

{|class="wikitable" style="width:100%;"
|-style="color:#FFF"
! style="background: #B10000"| №
! style="background: #B10000"| #
! style="background: #B10000"| Название
! style="background: #B10000"| Режиссёр
! style="background: #B10000"| Сценарист
! style="background: #B10000"| Дата выходав эфир
! style="background: #B10000"| Prod. No.
|-

|}

Примечания 

03
Телесезоны США 1968 года
Телесезоны США 1969 года